Les Domitii Ahenobarbi sont une branche de la gens des Domitii. Elle tire son nom dAhenobarbus'' c'est-à-dire « barbe d'airain » ou « barbe rousse ». Elle a laissé l'Autel de Domitius Ahenobarbus, œuvre actuellement au musée du Louvre. Elle donne naissance à l'empereur Néron.

 Cnaeus Domitius Ahenobarbus, consul en -192 ;
 Cnaeus Domitius Ahenobarbus, consul suffect en -162 ;
 Cnaeus Domitius Ahenobarbus, consul en -122 ;
 Lucius Domitius Ahenobarbus, consul en -94 ;
 Cnaeus Domitius Ahenobarbus, consul en -96 ;
 Lucius Domitius Ahenobarbus, consul en -54 ;
 Cnaeus Domitius Ahenobarbus, consul en -32 ;
 Lucius Domitius Ahenobarbus, seul fils du précédent épousa Antonia Major, fille de Marc Antoine et d'Octavie et consul en -16 ;
 Cnaeus Domitius Ahenobarbus, fils du précédent, père de Néron ;
 Lucius Domitius Ahenobarbus dit Néron''', fils du précédent; cinquième empereur de Rome, dernier de la dynastie des julio-claudiens.

pl:Ahenobarbus